Turniej judo w ramach igrzysk śródziemnomorskich w 1993 roku, odbył się 20 czerwca w Perpignan.

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Mężczyźni

Przypisy

Bibliografia 
 Dane na stronie Cijm.org.gr, strona 19-20
 

Judo na igrzyskach śródziemnomorskich
1993 w sporcie
Igrzyska Śródziemnomorskie 1993
Sport w Perpignan